SSIS steht als Abkürzung für:
 State Security Investigations Service (Mabahith amn ad-daula al-ulya), ehemalige ägyptische Staatssicherheit
 SQL Server Integration Services, ein ETL-Serverprodukt
 St. Galler Stiftung für internationale Studien, siehe St. Gallen Symposium

Abkürzung